Die Segona Divisió 2002/03 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten Fußballliga in Andorra. Die reguläre Saison begann am 28. September 2002 und endete am 2. Februar 2003. Die Aufstiegsrunde wurde vom 27. März bis 12. April 2003 durchgeführt. Am Saisonende stieg der Tabellenerste auf.

Reguläre Saison

Tabelle

Kreuztabelle

Aufstiegsplayoff

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks  
 Spieldaten 2002/03 rsssf.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03